Liu Tingting (née en 1990), lanceuse de marteau chinoise
Liu Tingting (née en 1990), rameuse d'aviron chinoise
Liu Tingting (née en 2000), gymnaste artistique chinoise